Albert Nijsingh (1619-1683)
 Albert Nijsingh (1684)